Экспро́мт (от  — готовый) — многозначный термин.

 Экспромт (разговорное) — публичное выступление, речь, длинный тост без подготовки.
 Экспромт в литературе — небольшое литературное произведение, созданное в момент исполнения без подготовки.
 Экспромт в музыке — небольшая фортепианная пьеса, не имеющая определенной формы, написанная в характере импровизации (но не обязательно импровизированная).

 «Экспромт» («Impromptu») — кинофильм-мелодрама британо-французского производства 1990 года.
 «Экспромт» — детский музыкальный театр в Москве.
 «Версальский экспромт» — пьеса Ж. Б. Мольер
 «Exprompt» — квартет русских народных инструментов Карельской государственной филармонии в Петрозаводске.

Импровизация